Lotosaurus est un genre éteint de « reptiles » archosauriens poposauroïdes du Trias moyen, dont la seule espèce actuellement connue est Lotosaurus adentus.

Découverte 
Lotosaurus est connu à partir de l'holotype IVPP  V 4881 (ou éventuellement V 4880), squelette articulé bien conservé, et à partir des spécimens référencés IVPP V 48013, crâne , les restes squelettiques articulés et désarticulés d'au moins dix individus, tous provenaient d'un lit d'os monotypique. Tous les spécimens ont été collectés sur ce site, dit « site du Lotosaurus », rattaché à la formation de Batung (ou formation de Xinlingzhen du groupe de Badong), dans la province du Hunan en Chine centrale, datant de l'étage anisien du Trias moyen, il y a environ 247-242 millions d'années.

Description 
Lotosaurus mesurait de  de long et était quadrupède. C'était un herbivore qui cisaillait les feuilles avec ses mâchoires dentées et sans dents. Lotosaurus, comme certains autres membres des Poposauroidea, avait une voile sur le dos, lui donnant une apparence générale similaire à celle des pélycosaures permiens comme Dimetrodon et Edaphosaurus, en moins imposant.

Classification 
On pensait à l'origine que Lotosaurus était un thécodonte , probablement apparenté à Ctenosauriscus et à d'autres taxons d'archosaures avec des épines neurales allongées (c'est-à-dire des Ctenosauriscidae). De nombreuses analyses cladistiques récentes ont confirmé cette affinité. En 2007, Nesbitt a été le premier à suggérer que Lotosaurus est plus étroitement apparenté à Shuvosaurus (un shuvosauridé) qu'à Arizonasaurus (un cténosauriscidé). Dans sa révision massive des archosaures comprenant une grande analyse cladistique, réalisée en 2011, Sterling J. Nesbitt considère Lotosaurus comme un Poposauroidea, groupe frère des Shuvosauridae, et par conséquent il n'est pas inclus dans les Ctenosauriscidae. Les études ultérieures sur le sujet ont confirmé ces résultats.

Phylogénie

Notes et références 

Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1975